Бьярни:

 
 Бьярни Фридрикссон (род. 1956) — исландский дзюдоист, олимпийский призёр.
 Бьярни Херьюльфссон (X век) — норвежский (исландский) мореплаватель.